Herbert Lawford ha battuto in finale Otway Edward Woodhouse, 6–5, 6–4, 6–0 nel torneo preliminare, ma il detentore del titolo, John Hartley, ha battuto Lawford, 6–3, 6–2, 2–6, 6–3 nel Challenge Round.

Tabellone

Challenge Round

Finali

Primo turno

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Note

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1880